FCF er en forkortelse og har flere betydninger:

 FC Fredericia – en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union
 FC Fyn – en dansk fodboldklub under Fyns Boldspil-Union
 FC Fremad 07 – en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union